Het ATP-toernooi van Rotterdam 1976 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1976) werd van 23 tot en met 29 februari 1976 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1976 trok 36.702 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Dubbelspel

Toernooischema 

1976
Rotterdam